Pán József (1810–1890) építész
 Pán József (1901–1956) díszlettervező